Die K League Classic 2015 war die dritte Spielzeit der höchsten südkoreanischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 33. Spielzeit seit der offiziellen Einführung im Jahr 1983. Die reguläre Saison begann am 7. März und wurde am 4. Oktober 2015 beendet. Im Anschluss fanden im Oktober und November 2015 die Meisterschafts- und die Abstiegsrunde statt. Titelverteidiger war Jeonbuk Hyundai Motors.

Jeonbuk Hyundai Motors konnte seinen Titel aus der Vorsaison verteidigen und wurde zum insgesamt vierten Mal Meister. Zusammen mit den Suwon Samsung Bluewings und dem FC Seoul (als Pokalsieger) qualifizierten sie sich für die AFC Champions League 2016. Die Pohang Steelers starteten als Ligadritter in der Qualifikation zur Champions League.

Direkt in die K League Challenge absteigen musste der Neuaufsteiger Daejeon Citizen. Die zwei Relegationsspiele zwischen dem Busan IPark und dem Play-off-Gewinner der K League Challenge 2015, dem Suwon FC, fanden am 2. und 5. Dezember 2015 statt. Der Zweitligaverein sicherte sich dabei den Aufstieg.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Abschlusstabellen

Reguläre Saison 

|}

Meisterschaftsrunde 

|}

Abstiegsrunde 

|}

Relegation 
Der 5. der Abstiegsrunde der K League Classic 2015 spielte gegen den Play-off-Gewinner der K League Challenge 2015 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Das Hinspiel fand am 2. und das Rückspiel am 5. Dezember 2015 statt. Der Sieger qualifizierte sich für die K League Classic 2016.

|}

Statistiken

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Offizielle Website (englisch)
 K League Classic 2015 bei Soccerway.com

Einzelnachweise 

2015
Fußballsaison 2015